Карнаубейра-да-Пенья () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сан-Франсиску-Пернамбукану. Входит в экономико-статистический микрорегион Итапарика, который входит в Сан-Франсиску-Пернамбукану. Население составляет 11 663 человека на 2007 год. Занимает площадь 1010 км². Плотность населения — 11,5 чел./км².

История 
Город основан в 1896 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 23 376 000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 2356 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,537 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории BShW.

Муниципалитеты штата Пернамбуку